Banjar est en Indonésie :
 À Java, Banjar, une ville de la province de Java occidental ;
 À Bali, le banjar, nom du hameau coutumier ;
 Dans la province de Kalimantan du Sud :
 les Banjar, la population de Banjarmasin,
 leur langue, le banjar,
 le kecamatan (district) de Banjar,
 l'ancien sultanat de Banjar.